Le tournoi de tennis de Hoylake est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie Grand Prix, se dispute du 17 au .

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hoylake
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Hoylake
Tennis en Angleterre en 1972
Tennis en juillet 1972